Belta steht für:
 Toyota Belta, Automodell der Marke Toyota

BelTA steht für:
 BelTA, Belarussische Telegraphenagentur